Му́рманская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в юго-западной части Мурманской области (в границах городских округов Мурманск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, а также Кандалакшского, Ковдорского и Кольского районов). Входит в состав Мурманской митрополии.

Кафедральный собор — Никольский в Мурманске. С 26 февраля 2019 года епархией управляет митрополит Митрофан (Баданин).

История 
Образована постановлением Священного Синода в заседании 27 декабря 1995 года путём выделения приходов новообразованной епархии из состава Архангельской епархии.

Начиная с 2003 года, по благословению Патриарха Алексия II, установлено празднование Собора Кольских святых — в день памяти преподобного Трифона Печенгского, 28 декабря.

2 октября 2013 года решением Священного Синода из состава Мурманской епархии была выделена Североморская епархия. Обе епархии вошли в состав образованной в тот же день Мурманской митрополии.

Епископы 
 Симон (Гетя) (27 декабря 1995 — 26 февраля 2019)
 Митрофан (Баданин) (с 26 февраля 2019 года)

Благочиния 
По состоянию на октябрь 2022 года епархия разделена на 8 церковных округов:
 Апатитское благочиние
 Кандалакшское благочиние
 Ковдорское благочиние
 Кольское благочиние
 Мончегорское благочиние
 Хибиногорское благочиние
 Центральное Романов-на-Мурмане благочиние
 Южное Романов-на-Мурмане благочиние

Монастыри 
 Хибиногорский Казанский монастырь (женский; Кировск)
 Архиерейское Свято-Феодоритовское подворье (мужской; Мурманск) — преобразовано 11 марта 2020 года в Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь города Мурманска.

Приходы

Кандалакшское благочиние 

Кандалакшское благочиние объединяет 8 храмов и часовню в: городе Кандалакша, селе Алакуртти, посёлке Зеленоборский и населённых пунктах Белое Море, Зареченск, Нивский.

Благочинный — иерей Валентин (Маснев), настоятель Церкви Рождества Иоанна Предтечи, город Кандалакша.

Кандалакша:
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи;
 Церковь святой равноапостольной Нины;
 Часовня Архангела Михаила (в узловой больнице);
 Трифоновская часовня (в доме престарелых).
Алакуртти:
 Церковь Святого благоверного великого князя Александра Невского.
Белое Море:
 Церковь преподобного Сергия Радонежского.
Зеленоборский:
 Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца,
 Часовня святой Елизаветы Феодоровны (при ФКУ ИК-20).
Зареченск:
 Церковь святого Иова Многострадального.
Ковда:
 Церковь Николая Чудотворца.
Нивский:
 Церковь Пророка Илии.

Первый храм прихода появился в Кандалакше в 1526 году. После на протяжении нескольких веков существовали: Кандалакшский монастырь, церковь Иоанна Предтечи и храм Иоана предтечи. Так же к благочинию были приписаны множество других храмов Кольского полуострова.

Ковдорское благочиние 
Ковдорское благочиние объединяет 4 храма в городах Ковдор и Полярные Зори и в сёлах Ёнский и Африканда.

Благочинный — иеромонах Архипп (Кужаков), настоятель Успенской церкви, город Ковдор.

 Успенская церковь (Ковдор);
 Церковь иконы Божией Матери «Умиление» (Ёнский);
 Свято-Троицкая церковь (Полярные Зори);
 Церковь Страстотерпца царя Николая (Африканда);

Кольское благочиние 

Кольское благочиние объединяет 10 храмов и 2 часовни в 5 населённых пунктах.

Благочинный — протоиерей Андрей Разинков, настоятель Благовещенской церкви.

Кола:
 Благовещенская церковь;
 Церковь Святого преподобного Варлаама Керетского.
Кильдинстрой:
 Церковь Св. блаж. Ксении Петербургской.
Мурмаши:
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери.
 Церковь Св. вмц. Екатерины.
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
 Церковь святых апостолов Петра и Павла.
Тулома:
 Церковь Святой равноапостольной царицы Елены.
Верхнетуломский
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Кольский район:
 Храм в честь благоверного князя Игоря Черниговского (турбаза «Каравелла», 25 км Ленинградского шоссе);
 Храм преподобной Феодоры Константинопольской (7-8 км автодороги Кола-Мурмаши)
 Часовня святой блаженной Ксении Петербургской (турбаза «Лесная»);
 Часовня святителя Николая Чудотворца (39 км Марфинской дороги).

Мурманское благочиние 

Мурманское благочиние объединяет 12 храмов, 11 часовен и подворье Трифонов Печенгского мужского монастыря в Мурманске, храм в селе Минькино и храм в Киркенесе.

Благочинный — протоиерей Андрей Амелин, настоятель храма Спаса на водах города Мурманска.

Мурманск:
 Свято-Никольский кафедральный собор;
 Церковь Святого великомученика и целителя Пантелеимона;
 Церковь Святого благоверного равноапостольного великого князя Владимира;
 Церковь Спаса на водах;
 Церковь Святого исповедника архиепископа Луки;
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы;
 Церковь Всех святых;
 Церковь Святого преподобного Трифона Печенгского;
 Церковь святой блаженной Матроны Московской;
 Подворье Трифонов Печенгского мужского монастыря;
 Храм Архангела Михаила (Росляково)
 Храм в честь Святой Феодоры Цареградской (Мурманское городское кладбище, расположенное на 7-8 км автодороги Кола — Мурмаши);
 Часовня иконы Божией Матери «Целительница» (в Мурманской областной больнице);
 Часовня святого праведного Иова Многострадального (в онкологическом отделении Мурманской областной больницы);
 Часовня Спаса Нерукотворенного Образа;
 Часовня иконы Божией Матери «Феодоровская» (в роддоме № 2);
 Часовня Серафима Саровского (в доме-интернате для инвалидов и престарелых);
 Часовня Казанской иконы Божией Матери;
 Часовня великомученицы Анастасии Узорешительницы;
 Часовня иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»;
 Мемориальная часовня святителя Николая Чудотворца;
 Часовня Владимирской иконы Божией Матери (в Мурманском областном консультативно-диагностическом центре);
 Часовня иконы Божией Матери «Семистрельная» (в филиале Мурманского областного психоневрологического диспансера);
Минькино:
 Церковь святой великомученицы Варвары.
Норвегия, Киркенес:
 Церковь Преподобного Трифона Печенгского.

Мончегорское благочиние 
Мончегорское благочиние объединяет 8 храмов и 4 часовни в 7 населённых пунктах.

Благочинный — протоиерей Иоанн Баюр, настоятель Вознесенского кафедрального собора, город Мончегорск.

Мончегорск:
 Вознесенский кафедральный собор;
 Пантелеимоновская часовня (Мончегорская ЦГБ);
 Пантелеимоновская часовня (в доме милосердия).
Оленегорск:
 Церковь Преподобного Димитрия Прилуцкого;
 Часовня иконы Божией Матери «Всецарица» (Оленегорская ЦГБ)
Высокий:
 Церковь Святого Александра Невского.
Ловозеро:
 Богоявленская церковь.
Протоки (Оленегорск-1):
 Церковь Преподобных Оптинских старцев.
Ревда:
 Покровская церковь;
 Церковь Святых мучеников Царских;
 Часовня святителя Николая Чудотворца.
Большое Рамозеро (Оленегорск-2):
 Церковь Серафима Саровского.

Хибиногорское благочиние 

Хибиногорское благочиние объединяет 4 храма, 5 часовень и монастырь в городах Апатиты, Кировск и населённом пункте Коашва.

Благочинный — протоиерей Василий Данилец, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских, город Апатиты.

Апатиты:
 Храм Новомучеников и Исповедников Российских;
 Церковь Иверской иконы Божией Матери;
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы;
 Часовня святой блаженной Феодоры. (9 км автодороги Апатиты-Кировск)
Кировск:
 Хибиногорский женский монастырь;
 Церковь Спаса Нерукотворного Образа;
 Часовня Казанской иконы Божией Матери (в здании АО Апатит)
 Часовня преподобного Сергия Радонежского (в Полярно-альпийском ботаническом саду).
Коашва:
 Часовня святой Варвары (в жилом доме)
 Часовня Макария Великого (18 км шоссе)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Мурманской епархии
 Мурманская епархия на сайте Патриархия.Ru
 Православный молодёжный портал Мурманской епархии
 Миссионерский отдел Мурманской епархии
 

 
Появились в 1995 году в России
Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 1995 году